

Макфарленд — місто, штат Каліфорнія
 Макфарленд — місто, штат Канзас
 Макфарленд — селище, штат Вісконсин